Сидячебрю́хие  — подотряд насекомых из отряда перепончатокрылые, включающий группу семейств пилильщиков и рогохвостов. Представляет собой искусственное объединение части надсемейств, имеющих общего предка (парафилетическая группа). Более 8000 видов.

Описание 
Крылья с полным жилкованием (в переднем крыле обычно не менее 9—11 ячеек и 2 анальные жилки). Основными отличиями группы от остальных перепончатокрылых является наличие широкой перемычки между грудью и брюшком насекомого, а также форма личинок, похожих на гусениц. Название группы связано с формой яйцеклада насекомого, напоминающего полотно пилы. Некоторые виды имеют длинный тонкий яйцеклад, используемый для проникновения глубоко в древесину. Имеют грызущий ротовой аппарат.

Значение 
Травоядны, многие виды являются вредителями сельскохозяйственных и лесных культур. Например, рапсовый пилильщик (Athalia rosae L. =A. colibri Christ), хлебные пилильщики (Cephus pygmaeus L. и Trachelus tabidus F.), сосновые и другие.

Распространение 

Распространены повсеместно. Наиболее богато представлены пилильщики в умеренных и северных широтах Голарктики, где по биомассе они сравнимы, а на севере значительно превосходят Lepidoptera. Например, в фауне Финляндии насчитывается свыше 700 видов Symphyta (Viitasaari, Vikberg, 1985), а в России — около 2000 видов.

Из 14 современных семейств в Палеарктике и в фауне России не представлены Anaxyelidae (Syntexidae) с 1 рецентным видом из США (Калифорния), а также Pergidae (Pterygophoridae); последние распространены преимущественно в Австралии и Южной Америке. Из остальных семейств для Палеарктики эндемичны Megalodontesidae; Blasticotomidae также известны сейчас только в Евразии, 1 вид был описан из миоцена Северной Америки.

Распределение видов по зоогеографическим областям (2008):

 Палеарктика — 4014
 Неарктика — 1245
 Ориентальная область — 1608
 Неотропика — 925
 Афротропика — 352
 Австралия — 230
 Ископаемые виды — 381

Классификация 
Около 800 родов и более 8750 видов (включая 8335 современных и более 630 ископаемых) в 14 современных и нескольких ископаемых семействах. Вымершие семейства † Sinoryssidae (1 вид) и † Xyelydidae имеют неясное систематическое положение. Иногда Xyelidae включают в надсемейство Pamphilioidea, а к надсемейству Siricoidea относят Orussidae. С другой стороны, А. П. Расницын (Rasnitsyn, 2002) переносит семейство Orussidae в подотряд Apocrita, а семейство Diprionidae рассматривает в составе Tenthredinidae. 
В 1980-х годах с учётом ископаемых форм были выделены инфраотряды (Расницын, 1980, 1988): сидячебрюхие Xyelomorpha, Siricomorpha, Tenthredinomorpha, Orussomorpha;  стебельчатобрюхие Evaniomorpha, Ichneumonomorpha, Ceraphronomorpha, Proctotrupomorpha, Stephanomorpha, Vespomorpha (все жалящие Aculeata). 
Семейства † Ephialtitidae и † Karatavitidae, ранее включаемые в состав подотряда Symphyta, в 2010 году включили в подотряд Apocrita. В 2013 году Karatavitidae снова вернули к сидячебрюхим. 
Филогенетический анализ морфологических и молекулярных признаков надсемейств перепончатокрылых показал (Sharkey et al., 2012), что Xyeloidea монофилетичны, Cephoidea — сестринская группа к кладе Siricoidea + [Xiphydrioidea + (Orussoidea + Apocrita)]; Anaxyelidae относятся к Siricoidea' и вместе они образуют сестринскую группу к кладе Xiphydrioidea + (Orussoidea + Apocrita); Orussoidea — сестринская группа к Apocrita. Ниже указано число видов поданным Zhang et al., 2013 (который выделял 9 надсемейств и 25 семейств; указано число современных таксонов, а в скобках отдельно после † — известные ископаемые).
В классификации по каталогу 2017 года в современной фауне выделяют 4 инфраотряда, 7 надсемейств, 15 современных семейств (и более 10 ископаемых семейств): Xyelomorpha (Xyeloidea), Tenthredinomorpha (Tenthredinoidea), Siricomorpha (Anaxyeloidea, Cephoidea, Pamphilioidea, Siricoidea), Orussomorpha (Orussoidea).

 Anaxyeloidea
 Anaxyelidae — 1 современный вид (†12 родов и более †30 видов)
 Cephoidea
 Cephidae — 21 род и более 160 видов (†3 и †6)
 † Sepulcidae (†15 родов и †38 видов)
 Orussoidea (включая † Karatavitoidea)
 Orussidae — 16 родов и более 80 видов (†2 и †3)
 † Burmorussidae — 1 вид ()
 † Karatavitidae (†5 родов и †6 видов) (в 2020 году перенесено в Orussoidea)
 † Paroryssidae (†4 и †10: , , )
 ? † Sinoryssidae —  (синоним таксона †Cleistogastrinae Rasnitsyn, 1975 из Megalyridae)
 Pamphilioidea (syn. Megalodontoidea)
 Megalodontesidae — 1 род и около 40 видов (†1 и †1): 
 † Mirolydidae 
 Pamphiliidae — 10 родов и более 300 видов (†3 и †5): , , 
 † Xyelydidae — (†20 видов и †8 родов: , , , , , )
 Siricoidea (включая Xiphydrioidea)
 ? † Beipiaosiricidae (= Beipiaosiricinae в Roproniidae)
 † Daohugoidae  (†1 род и †1 вид)
 ? † Gigasiricidae (=Pararchexyelidae, =подсемейство Gigasiricinae в Siricidae)
 Praesiricidae (†6 родов, †8 видов)
 † Protosiricidae (†1 род и †1 вид)
 † Pseudosiricidae (†1 род, †14 видов)
 ? † Sinosiricidae (†1 род и †1 вид) (=подсемейство Sinosiricinae в Siricidae)
 Siricidae — 11 родов и более 110 видов (†9 и †13)
 Xiphydriidae — 28 родов и более 140 видов
 Tenthredinoidea — более 7000 видов
 Argidae — 58 родов и 897 видов  (†1 и †7)
 Blasticotomidae — 2 рода и 12 видов (†1 и †1)
 Cimbicidae — 16 родов и 182 вида) (†6 и †19)
 Diprionidae — 11 родов и 136 видов (†2 и †2)
 † Electrotomidae — (†1 род и †1 вид: Electrotoma)
 Heptamelidae (бывшая триба из Tenthredinidae)
 Pergidae — 60 родов и более 440 видов
 Tenthredinidae — 400 родов и более 5500 видов (†14 родов и †79 видов)
 †Xyelotomidae (†14 родов и †21 видов)
 Xyeloidea (? + Xiphydrioidea)
 †Syspastoxyelidae
 Xyelidae — 5 родов и более 60 видов  (†47 родов и †93 вида)
 incertae sedis
 † Cratoenigma articulata

Филогения 
Современные представления о филогенетических связях различных групп основаны на использовании как палеонтологиченских, так и молекулярно-генетических данных.
Кладограмма по данным Schulmeister 2003 (все группы кроме Apocrita, традиционно выделяют в подотряд Сидячебрюхие):

Личинки 

Пилильщики относятся к насекомым с полным метаморфозом. Личинки пилильщиков называют ложногусеницами — из-за внешнего сходства с гусеницами бабочек, от которых отличаются двумя признаками: (1) они имеют 6 и более пар ног на брюшке (у настоящих гусениц их 5 пар или менее), и (2) они имеют две стемматы (простые глазки) (у гусениц их 6).

Как правило, личинки травоядны, питаются на различных видах растений. Отдельные виды могут быть очень специфичны в выборе пищевых растений. Личинки могут минировать или скатывать листья, а также образовывать галлы. Три семейства являются ксилофагами (древесные осы), одно семейство — паразитическое.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
 Желоховцев А. Н., Зиновьев А. Г. Список пилильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) фауны России и сопредельных территорий. I // Энтомол. обозрение, 1995. Т. 74, вып. 2. С. 395—415.
 Желоховцев А. Н., Зиновьев А. Г. Список пилильщиков и рогохвостов (Hymenoptera, Symphyta) фауны России и сопредельных территорий. II // Энтомол. обозрение, 1996. Т. 75, вып. 2. С. 357—379.
 Зиновьев А. Г. Дополнения и исправления к списку пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) фауны России и сопредельных территорий // Энтомол. обозрение, 2000. Т. 79, вып. 2. С. 450—457.
 Расницын A. П. Новые мезозойские пилильщики (Hymenoptera, Symphyta) // Юрские насекомые Каратау. — M.: Наука, 1968. — C. 190—236.
 Расницын A. П. Происхождение и эволюция низших перепончатокрылых // Tp. Палеонтол. ин-та AH CCCP. T. 123. — M.: Наука, 1969. — 196c.
 Расницын A. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых // Tp. Палеонтол. ин-та AH CCCP. T. 174. — M.: Наука, 1980. — 192 c.
 Abe, M.; Smith, D. R. (1991): The genus-group names of Symphyta (Hymenoptera) and their type species. Esakia, 31: 1-115.
 Taeger A.; Blank S.M.; Liston A.D. (2010): World Catalog of Symphyta (Hymenoptera). Zootaxa, 2580: 1–1064.
 Vilhelmsen, L. (2001): Phylogeny and classification of the extant basal lineages of the Hymenoptera (Insecta). Zoological journal of the Linnean Society, 131(4): 393—442.

Ссылки 
 Каталог мировой фауны (ECatSym — Electronic World Catalog of Symphyta).
 Ископаемые виды.
 Пилильщики подсемейства Tenthredininae — фотографии для диагноза.
 Таксономия.
 Литература и обзор.

 
Парафилетические группы